KRE steht als Abkürzung für: 
 Aerosucre, kolumbianische Frachtfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Kaderrahmeneinheit, eine militärische Abkürzung
 Flughafen Kirundu, Flughafen in der Provinz Kirundo im Kongo nach dem IATA-Code
 Kristlik Rahvaerakond, eine historische konservative politische Partei in Estland 
 Nordkorea, ITU-Code
 Bahnhof Remagen, Bahnhof der Stadt Remagen an der Linken Rheinstrecke

kre steht für:
 Kreen-Akarore (auch Panará), eine der Ge-Sprachen nach ISO 639-3

 
Abkürzung